Die Serie A 2005/06 war die 74. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie startete am 27. August 2005 und endete am 14. Mai 2006. Den Scudetto, den italienischen Meistertitel, gewann der Rekordmeister Juventus Turin. Doch nach Aufdecken des Fußball-Skandals wurde den Turinern der Scudetto aberkannt und Juve zum Zwangsabstieg in die Serie B verurteilt. Auch die eigentlich Zweitplatzierte AC Mailand und die AC Florenz wurden als Beteiligte des Skandals bestraft und mit hohen Punkteabzügen belegt. Inter Mailand wurde schließlich der Meistertitel zuerkannt, das seinen 14. Scudetto gewann, den ersten von fünf aufeinanderfolgenden Titeln in den nächsten Jahren.

Für die internationalen Pokalwettbewerbe waren neben Inter auch die AS Rom, die AC Mailand, Chievo Verona, die US Palermo, die AS Livorno und der FC Parma qualifiziert. Neben Zwangsabsteiger Juventus Turin mussten die US Lecce und der FBC Treviso auf sportlichen Weg den Gang in die Serie B antreten. Die Torjägerkanone ging an Luca Toni, der 31 Tore für die AC Florenz erzielte.

Abschlusstabelle

Absteiger in die Serie B – Aufsteiger aus der Serie B

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 

 Serie A 2005/06 bei RSSSF

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005/06